Dunkirk  o Dunkerque , ciutat portuària del nord de França (al departament del Nord, regió dels Alts de França)
 Dunkirk (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Dunkirk (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Dunkirk (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Dunkirk (pel·lícula de 2017), pel·lícula bèl·lica de 2017, escrita, dirigida i produïda per Christopher Nolan, que tracta els fets ocorreguts durant l'evacuació de Dunkerque